Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1896 probíhala v areálu Athénského tenisového klubu a několik zápasů bylo odehráno na velodromu Neo Phaliron. První ročník soutěže se konal v období od 6. do 11. dubna 1896 na otevřených antukových dvorcích. Jednalo se o jedinou neindividuální soutěž Athénských her.

Hrálo se na dva vítězné sety, včetně finále. Většina výsledků není známa. Do turnaje nastoupilo šest párů složených z dvanácti tenistů, kteří pocházeli ze čtyř národních olympijských výprav. Protože tři dvojice tvořili hráči z různých zemí, startovali tak za smíšený tým. Tomu byly přičteny všechny medaile.

Olympijským vítězem se stal německo-britský pár Friedrich Traun a John Pius Boland, jenž ve finále zdolal egyptsko-řeckou dvojici Dionysios Kasdaglis a Demetrios Petrokokkinos ve třech sadách. Bronzové medaile obdrželi Australan Edwin Flack s Britem Georgem S. Robertsonem, jakožto jediní poražení semifinalisté.

Konečné pořadí

Pavouk 
 | RD1-score3-1=
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=  
| RD1-score4-1=
| RD1-score4-2=
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=
| RD1-team5= | RD1-score5-1=
| RD1-score5-2=
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=
| RD1-team6=          volný los
| RD1-score6-1=
| RD1-score6-2=
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=
| RD1-team7=          volný los
| RD1-score7-1=
| RD1-score7-2=
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=
| RD1-team8= '''
| RD1-score8-1=
| RD1-score8-2=
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=
| RD2-team1=  
| RD2-score1-1=
| RD2-score1-2=
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=
| RD2-team2=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1896